Цаппа () — буква эфиопского алфавита геэз. В амхарском обозначает эйективный /ṣ/.

  ፀ  — цаппа геэз цэ
  ፁ  — цаппа каэб цу
  ፂ  — цаппа салис ци
  ፃ  — цаппа рабы ца
  ፄ  — цаппа хамыс це
  ፅ  — цаппа садыс цы (ц)
  ፆ  — цаппа сабы цо

Эфиопское письмо